«Неукротимый: Повелитель Чэньцин» (кит. 陈情令, пиньинь. Chén Qíng Lìng) — китайский телесериал в жанре сянься, снятый по роману Мосян Тунсю «Магистр дьявольского культа». Сериал рассказывает про двух друзей, которые должны разгадать серию тайн, связанных с их трагическим прошлым. Из-за цензуры в Китае гомосексуальные отношения главных героев из оригинального романа в дораме были заменены на «романтическую дружбу» и «броманс». В главных ролях Сяо Чжань и Ван Ибо.

Сериал выходил на Tencent Video с 27 июня по 20 августа 2019 года. 20-серийный специальный выпуск дорамы вышел в эфир на WeTV начиная с 25 декабря 2019 года. Показ в России начался с 27 октября 2020 года на официальном Youtube-канале WeTV Russia с русскими субтитрами.

«Неукротимый: Повелитель Чэньцин» получил критический и коммерческий успех, как на местном, так и на международном уровне. Критики похвалили актёрскую игру, сильный сюжет, хорошо прописанных персонажей, изысканные костюмы и грим. Сериал занял первое место по индексу популярности в Китае среди 631 сериалов, вышедших с 2019 по первую половину 2020 года. Также были выпущены два фильма спин-оффа, акцентирующие внимание на второстепенных героев: «Живая душа» (2019) и «Душа в смятении» (2020).

Сюжет 
События разворачиваются в фэнтезийном мире, основанном на Древнем Китае. В прошлом пять великих Орденов: Гусу Лань, Юньмэн Цзян, Цинхэ Не, Цишань Вэнь и Ланьлин Цзинь — сообща управляли миром, но глава клана Вэнь решил возвысить свой клан, подминая под себя все остальные. Главный герой, приёмный сын главы клана Цзян, открытый и весёлый Вэй Усянь знакомится с известным своим благонравием учеником клана Гусу Лань — Лань Ванцзи, которого начинает считать своим другом. После победы над общим врагом Вэй Усяня объявляют отступником, так как тот практикует Тёмный путь и взял под защиту невиновных оставшихся членов клана Вэнь. Вскоре Вэй Усянь учиняет расправу и погибает.

Через шестнадцать лет Мо Сюаньюй призывает дух Вэй Усяня и жертвует тому своё тело ради мести своим родственникам. После воскрешения Вэй Усянь сталкивается с Лань Ванцзи и другими людьми из своего прошлого.

Создание

Предпроизводство и съёмки 

Предпроизводство дорамы заняло два с половиной года, включая написание и доработку сценария, а также создание декораций. Проект был впервые анонсирован в марте 2018 года. Сериал снимался с апреля по август 2018 года в Hengdian World Studios и Гуйчжоу. За две недели до съёмок актёры собрались на сеансы чтения сценария и прошли обучение боевым искусствам и этикету.

Из-за цензуры в Китае гомосексуальные отношения главных героев из оригинального романа были удалены из дорамы. Поскольку оригинальное произведение было написано в стиле «флэшбэка», сценаристы добавили некоторые сцены в сериал, чтобы улучшить понимание сюжета зрителем. Были подготовлены два варианта сценария: один рассказывается в хронологическом порядке, а другой следует за повествованием оригинальной новеллы — нелинейной. Наконец, исходя из того, чтобы не ломать ядро оригинальной истории, а полностью развивать и наслаивать сюжетную линию, команда решила принять смесь обоих стилей.

Кастинг 
Директор по кастингу создал специальную «карточку персонажа» для каждого прослушиваемого актёра, которая включала в себя подробные черты персонажа, такие как внешний вид, рост, стиль одежды и даже конкретные детали, например «у Вэй Усяня естественное улыбающееся лицо».

Сяо Чжань и Ван Ибо были объявлены ведущими актёрами в апреле 2018 года. Сяо Чжань был выбран из-за его «чистого взгляда», а Ван Ибо — «естественной холодности».

Лу Чжисин и Бянь Цзян, которые озвучили Вэй Усяня и Лань Ванцзи в радиопостановке и дунхуа соответственно, были приглашены и в дораму.

Дизайн и концепция 
По словам продюсера Ян Ся, разрабатывая декорации и костюмы различных кланов, команда начала с поиска культурного места, с которого можно было бы вдохновиться.

При разработке костюмов и декораций для клана Гусу Лань учитывалось влияние династии Сун. При проектировании «цзинши» использовались синие и зелёные оттенки, чтобы продемонстрировать элегантность и достойный характер клана; в то время как более тёмные оттенки дерева использовались для показа величия. Каскадные воротники и рукава костюмов подчёркивают строгость Гусу Лань.

Команда вдохновилась провинциями Хубэй и Цзянхань для клана Юньмэн Цзян. Тёплые и светлые тона демонстрируют жизнерадостную и свободолюбивую натуру клана. Архитектура и декорации были просторно спроектированы, а в лотосовом озере было использовано устройство для рециркуляции воды, позволяющее видеть рябь на поверхности озера.

Для клана Цинхэ Не декорации были спроектированы так, чтобы её окружали высокие стены, и вход в неё было нелегко увидеть. Для клана Цишань Вэнь использовались рисунки времён династии Шан. Для клана Ланьлин Цзинь дизайн был вдохновлён роскошью и элегантностью династии Тан.

Проблемы 
Когда актёры и съёмочная группа находились в Наньме, Дунъян, 11 июля 2018 года пожар вспыхнул на объекте, принадлежащем Hengdian World Studios. Сообщается, что огонь распространился на 300 квадратных метров и привёл к гибели двух работников студии.

Во время съёмок всплыл слух, что продюсеры дорамы заменили Лань Ванцзи в качестве любовного интереса Вэй Усяня на женскую героиню Вэнь Цин. Это вызвало значительную негативную реакцию среди поклонников оригинального романа. Вскоре съёмочная группа опровергла подобные утверждения.

29 июля 2019 года Tencent объявила, что VIP-пользователи имеют возможность платить за просмотр эпизодов, которые ещё не вышли в эфир. С 7 августа финальный эпизод был доступен для зрителей, которые решили воспользоваться этой возможностью. Это вызвало возмущение среди тех зрителей шоу, которые были обеспокоены тем, что финал будет испорчен, а также вероятностью того, что пиратский контент снизит просмотры сериала. В ответ Tencent объяснил, что таким образом они могут удовлетворить требования тех, кто просят, чтобы эпизоды были выпущены быстрее. В то время как остальные все ещё могут смотреть дораму в своём предпочтительном темпе.

Актёрский состав

Ведущие роли

Второстепенные роли

Клан Гусу Лань 

 Лю Хайкуань — Лань Сичэнь (Лань Хуань, Цзэу-Цзюнь), глава и Первый нефрит клана Гусу Лань
 Хуан Цзытэн — Лань Цижэнь, уважаемый старейшина клана Гусу Лань, дядя Лань Сичэня и Лань Ванцзи
 Чжэн Фаньсин — Лань Сычжуй (раньше Вэнь Юань, сейчас Лань Юань), ученик клана Гусу Лань
 Го Чэн — Лань Цзинъи, ученик клана Гусу Лань
 Карман Ли — Лань И, единственная женщина-глава клана Гусу Лань

Клан Юньмэн Цзян 
 Ван Чжочэн — Цзян Ваньинь (Цзян Чэн, Саньду-Шэншоу), глава клана Юньмэн Цзян
 Сюань Лу — Цзян Яньли, старшая сестра Цзян Чэна и шицзе Вэй Усяня, жена Цзинь Цзысюаня и мать Цзинь Лина
 Лу Цзянминь — Цзян Фэнмянь, бывший глава клана Юньмэн Цзян, отец Цзян Чэна и Цзян Яньли, приёмный отец Вэй Усяня
 Чжан Цзинтун — Юй Цзыюань (Госпожа Юй), жена Цзян Фэнмяня, мать Цзян Чэна и Цзян Яньли

Клан Цишань Вэнь 

 Сю Цин — Вэнь Жохань, глава клана Цишань Вэнь, Верховный заклинатель
 Ван Жун — Вэнь Сюй, старший сын Вэнь Жоханя
 Хэ Пэн — Вэнь Чао, младший сын Вэнь Жоханя
 Мэн Цзыи — Вэнь Цин, целительница клана Цишань Вэнь
 Юй Бинь — Вэнь Нин (Вэнь Цюнлинь, Призрачный Генерал), младший брат Вэнь Цин
 Фэн Минцзин — Вэнь Чжулю (раньше Чжао Чжулю, Хуадань-шоу) телохранитель Вэнь Чао
 Лу Эньцзе — Ван Линцзяо, любовница Вэнь Чао
 Чжан Бин — Вэнь Мао, основатель клана Цишань Вэнь

Клан Цинхэ Не 
 Ван Ичжоу — Не Минцзюэ (Чифэн-Цзюнь), бывший глава клана Цинхэ Не
 Цзи Ли — Не Хуайсан, глава клана Цинхэ Не, младший брат Не Минцзюэ

Клан Ланьлин Цзинь 

 Шэнь Сяохай — Цзинь Гуаншань, бывший глава клана Ланьлин Цзинь, отец Цзинь Цзысюаня, Цзинь Гуанъяо и Мо Сюаньюя
 Ху Сяотин — Госпожа Цзинь, жена Цзинь Гуаншаня и мать Цзинь Цзысюаня
 Цао Юйчэнь — Цзинь Цзысюань, сын Цзинь Гуаншаня, муж Цзян Яньли и отец Цзинь Лина
 Чжу Цзаньцзинь — Цзинь Гуанъяо (Мэн Яо, Ляньфан-Цзюнь), внебрачный сын Цзинь Гуаншаня и глава клана Ланьлин Цзинь
 Яо Шухао — Цзинь Цзысюнь, двоюродный брат Цзинь Цзысюаня
 Цзинь Луин — Цинь Су, жена Цзинь Гуанъяо
 Ци Пэйсинь — Цзинь Лин (Цзинь Жулань), сын Цзинь Цзысюаня и Цзян Яньли, племянник Цзян Чэна и Вэй Усяня
 Ван Ифэй — Ло Цинъян (Мянь-Мянь), ученица клана Цзинь

Арка города И 
 Сун Цзиян — Сяо Синчэнь, один из учеников Баошань-саньжэнь, который покинул гору и отправился в мир смертных
 Ли Бовэнь — Сун Цзычэнь (Сун Лань), воспитанник храма Байсюэ, лучший друг Сяо Синчэня
 Ван Хаосюань — Сюэ Чэнмэй (Сюэ Ян), приглашённый ученик клана Вэнь
 Чэнь Чжосюань — А-Цин, молодая девушка, притворяющаяся слепой

Другие 
 Фэн Цун — Су Миньшань (Су Шэ), глава клана Молин Су, бывший приглашённый ученик Гусу Лань
 Лю Тинъюй — Баошань-санжэнь, наставница Сяо Синчэня и бывшая подруга Лань И
 Цао Цзюньсян — Оуян Цзыжэнь, единственный сын главы клана Балин Оуян

Отзывы и критика 
Дорама имеет рейтинг 7,7 на сайте Douban и имеет самое большое количество рецензий на китайские сериалы. По состоянию на май 2020 года сериал собрал в общей сложности 8 миллиардов просмотров на Tencent. People’s Daily поставил высокую оценку за «замечательное представление китайских особенностей, демонстрацию традиционных культурных элементов через изысканные костюмы, традиционные китайские музыкальные инструменты», а также за передачу таких ценностей, как мужество, рыцарство и любовь к своей стране". Информационное агентство China News Service отметила изысканные костюмы и показ традиционного этикета, а также похвалила напряжённую интригу и хорошо связанную сюжетную линию.

Ван Ибо первоначально критиковался зрителями в первых эпизодах за его пустой актёрский стиль, но позднее актёр улучшил его с помощью указаний режиссёра.

Проект также получил значительную популярность во всем мире. Film Daily описал дораму как «глобальное явление» и приписала ей вклад за увеличение присутствия и популярности азиатского контента на популярных видеохостингах, таких как Netflix. Сериал имеет оценку 9,8 на Viki и 9,4 на MyDramaList, что делает его самым рейтинговым китайским сериалом на этих платформах. Неукротимый занял 36-е место в списке лучших телевизионных программ 2019 года по версии Tumblr, став первой китайской дорамой, когда-либо вошедшей в этот список.

Согласно «Исследовательскому отчёту о развитии аудиовизуального Интернета Китая», «Неукротимый» занял первое место по индексу популярности среди 631 сериалов, вышедших с 2019 по первую половину 2020 года.

Финансовая сторона проекта 
Неукротимый считается самой прибыльной дорамой 2019 года. Доход получили от встреч с фанатами, концертов, потоковых платформ, продаж альбомов и мерча.

Поскольку VIP-пользователям было разрешено заранее посмотреть финальные эпизоды шоу, более 2,6 миллиона новых и существующих подписчиков заплатили за разблокировку функции, что принесло более 78 миллионов юаней. Было продано более 1 миллиона копий саундтрека к альбому. Кроме того, в Таобао был открыт магазин товаров и продан официальный товар, выручка которого составила 1,17 миллиона юаней. Другим источником дохода стала оплата за ранний показ музыкального видео «Unrestrained». Выпуск журнала Bazaar с участием обоих ведущих актёров Сяо Чжаня и Ван Ибо, в течение трёх дней был продан в количестве более 330 000 копий, затем превысил 1,1 миллиона копий.

Более 326,7 миллиона человек заплатили от 30 до 50 юаней за просмотр прямой трансляции концерта Untamed National Style. Подсчитано, что платформа заработала более 100 миллионов юаней. Билеты на концерт были распроданы менее чем за 5 секунд, а цена билетов от спекулянтов доходила до 150 000 юаней от первоначальной цены в 627 юаней.

Продвижение

Фанмитинг в Таиланде 
Фанмитинг состоялся в Бангкоке в Impact Theater 21 сентября 2019 года. Пришли около 9000 фанатов. Доходы от тайландского фанмитинга были пожертвованы жителям провинции Убонратчатхани, пострадавшей от наводнений.

Концерт The Untamed National Style 
Концерт проходил с 1 по 2 ноября 2019 года в Нанкинском Спортивном парке вместимостью 20 000 мест. Цены на билеты были проданы по 627 юаней и 1980 юаней, чтобы отметить первый день показа и последний день съёмок Неукротимого соответственно. На концерте было исполнено 16 песен, был сегмент взаимодействия актёров. Зрители могли смотреть концерт в прямом эфире через Tencent Video за плату от 30 до 50 юаней.

Мобильная игра 
Мобильная игра, основанная на Неукротимом, будет выпущена через NetEase.

The Untamed Boys 
Группа «The Untamed Boys» (кит. 陈 陈), в состав которой входят Юй Бинь, Цзи Ли, Цао Юйчэнь, Чжэн Фаньсин, Сун Цзиян и Ли Бовэнь, впервые появилась на концерте Untamed National Style, исполнив песню «Fearless». Затем они появились на T Mall 11/11 Shopping Festival с песней «Fairytale». Также они снялись для Elle Men’s New Youth. Появились в шоу Youths Learning In Progress (кит. 学学中), которое транслировалось на Tencent Video 5 декабря 2019 года.

Международное вещание 
Телесериал транслируется через платформу WeTV в  Таиланде, Вьетнаме, Филиппинах, Индии и Индонезии. Также он транслируется на платформах Viki, ODC и YouTube.

«Неукротимый» был показан в Южной Корее по каналу Asia UHD начиная с 21 октября 2019 года.
В Японии показ начался на Asia Dramatic TV 19 марта 2020 года, а позже сериал был доступен на Wowow TV, Rakuten TV и U-Next. В Сингапуре показан на телеканале Channel 8, принадлежащем Mediacorp.

Сериал был переведён на 11 языков и транслируется на Netflix в Северной и Южной Америке, Европе, Австралии, Филиппинах и Индии с 25 октября 2019 года.

С 27 октября 2020 года транслируется с русскими субтитрами на Youtube-канале WeTV Russian.

Спин-оффы 
Будет выпущено до трёх фильмов, которые послужат спин-оффом к телесериалу.

The Living Dead (2019) 
The Living Dead (кит. 生 魂, пиньинь. Shenghun, рус. Живая душа). Фильм фокусируется на истории Вэнь Нина и Лань Сычжуя. Выпущен на iQiyi 7 ноября 2019 года.

В ролях:

 Юй Бинь — Вэнь Нин (Вэнь Цюнлинь, Призрачный Генерал)
 Чжэн Фаньсин — Лань Сычжуй (раньше Вэнь Юань, сейчас Лань Юань)
 Ван Ифэй — Сяо Цин
 Гао Хань — Сяо И
 Хэ Лун Лун — Чжоу Цзышу

Fatal Journey (2020) 
Fatal Journey (кит. 乱魄, пиньинь. Luanpo, рус. Душа в смятении). История фокусируется на приключениях братьев Не и Цзинь Гуанъяо. Был выпущен 26 марта 2020 года.

В ролях:

 Ван Ичжоу — Не Минцзюэ (Чифэнь-Цзюнь)
 Цзи Ли — Не Хуайсан
 Чжу Цзаньцзинь — Цзинь Гуанъяо (Мэн Яо, Ляньфан-Цзюнь)

Список серий

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 «Неукротимый » на официальном Youtube-канале Tencent Video
 «Неукротимый » (русские субтитры) на официальном Youtube-канале WeTV Russia

Телесериалы на китайском языке
Телесериалы Китая 2019 года
Телесериалы по алфавиту
Телесериалы в жанре фэнтези
Сянься